Linky Boshoff e Ilana Kloss hanno battuto in finale Ol'ga Morozova e Virginia Wade 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Billie Jean King /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura-Hayashi (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (finale)
 Rosie Casals /  Françoise Dürr (quarti di finale)

 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (Campionesse)
 Sue Barker /  Nataša Čmyreva (quarti di finale)
 Carrie Meyer /  Wendy Overton (terzo turno)
 Fiorella Bonicelli /  Isabel Fernandez-De Soto (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1976